Csehország
 Přepeře, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Přepeře, település a Semilyi járásban